Гололобово — название населённых пунктов:

Россия 
 Гололобово — село в Навлинском районе Брянской области.
 Гололобово — бывшее село в Новоусманском районе Воронежской области, ныне часть посёлка Отрадное.
 Гололобово — деревня в Краснинском районе Липецкой области.
 Гололобово — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Гололобово — село в Коломенском районе Московской области.
 Гололобово — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.